Antithesis – album dei Gypsy del 1972
 Antithesis – album degli Origin del 2008